Murchison – meteorite famoso e scientificamente importante caduto in Australia nel 1969
 Murchison – fiume dell'Australia Occidentale
 Murchison – villaggio australiano nello stato di Victoria
 Murchison – centro abitato statunitense nel Texas
 Cascate Murchison (Murchison Falls) – cascate in Uganda